Als Verwirrungsgebiet bezeichnet man 

bei akustischer Aussendung aus verschiedenen Quellen z. B. eines Straßenumzugs der Bereich, in dem die Musik aus zwei Quellen ungefähr gleich laut empfunden wird.
in einem Gleichwellennetz die Zone, in der zwei oder mehr der Sender dieses Netzes mit vergleichbarer Intensität einfallen.